Reprezentacja Wielkiej Brytanii w rugby 7 kobiet – olimpijska drużyna rugby 7, składająca się z reprezentantek Anglii, Szkocji oraz Walii.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Zobacz też 
 Reprezentacja Anglii w rugby 7 kobiet
 Reprezentacja Szkocji w rugby 7 kobiet
 Reprezentacja Walii w rugby 7 kobiet

Reprezentacje Wielkiej Brytanii w rugby union
Wielka Brytania